Castèths ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Castelner
 Castets
 Castex (Gers)
 Castex-d’Armagnac

Siehe auch:
 Castex